Dinos Dimopoulos – sceneggiatore, regista e regista teatrale greco
 Santa Dimopoulos – cantante ucraina
 Savas Dimopoulos – fisico greco
 Stergios Dīmopoulos – calciatore greco, difensore